

Chronologiczna lista premierów

Bibliografia 
 http://www.worldstatesmen.org/New_Zealand.htm

Polityka Nowej Zelandii